Пољска је од 1999. године подељена на 16 области које се називају војводства ():

Војводства су груписана у веће области које се користе за статистичке извештаје.
 Област I: 7,7 милоиона становника, Друштвени доходак (GDP) 50,5% просека ЕУ
 Мазовско (-{Mazowieckie, MA}-)
 Лођ (-{Lodzkie, LD}-)
 Област II: 8,0 милиона становника, Друштвени доходак (GDP) 39,5% просека ЕУ
 Шлеско (-{Śląskie, SL}-)
 Малопољско (-{Malopolskie, MP}-)
 Област III: 6,8 милиона становника, Друштвени доходак (GDP) 28,1% просека ЕУ
 Светокришко (-{Swietokrzyskie, SW}-)
 Поткарпатје (-{Podkarpackie, PK}-)
 Подласко (-{Podlaskie, PD}-)
 Лублин (-{Lubelskie, LU}-)
 Област IV: 6,1 милиона становника, Друштвени доходак (GDP) 39,5% просека ЕУ
 Великопољско (-{Wielkopolskie, WP}-)
 Лубуш (-{Lubuskie, LB}-)
 Западно Поморје (-{Zachodniopomorskie, ZP}-)
 Област V: 4,0 милиона становника, Друштвени доходак (GDP) 38,3% просека ЕУ
 Доње Шлеско (-{Dolnoslaskie, DS}-)
 Ополе (-{Opolskie, OP}-)
 Област VI: 5,7 милиона становника, Друштвени доходак (GDP) 35,0% просека ЕУ
 Кујавско-Поморје (-{Kujawsko-Pomorskie, KP}-)
 Поморје (-{Pomorskie, PM}-)
 Варминско-Мазурско (-{Warminsko-Mazurskie, WM}-)

Спољашње везе 
 Карта области Пољске

 
Административна подјела Пољске